Кагор ():
 Кагор — устаревшая передача названия французского города Каор.
 Кагор (сухое вино) — французское красное сухое вино из региона Кагор (Каор). Производится преимущественно из винограда сорта Мальбек.
 Кагор (креплёное вино) — распространённое на постсоветском пространстве креплёное десертное красное вино, произведённое методом тепловой обработки (нагревом сусла и мезги до 65-80 °C, последующим сбраживанием сусла и выдержкой не менее 2-3 лет).